Gambrinus a sör „védőszentje”
Gambrinus sörmárka